Натуральне число 1054
 1054 рік до нашої ери
 1054 рік нашої ери